Parastenhelia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Thompson och Scott 1903. Parastenhelia ingår i familjen Parastenheliidae. 

Parastenhelia är enda släktet i familjen Parastenheliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Parastenhelia